Tímea Babos e Andrea Sestini Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Wuhan.

In finale Olga Danilović e Tamara Zidanšek hanno sconfitto Irina-Camelia Begu e Raluca Olaru con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Raluca Olaru (finale)
  Nao Hibino /  Oksana Kalashnikova (semifinale)

 Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (quarti di finale) 
 Dalila Jakupovič /  Vera Lapko (quarti di finale)

Wildcard 

  Nigina Abduraimova /  Anna Kalinskaya (primo turno)

 Akgul Amanmuradova /  Eugenie Bouchard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2018